Deze lijst van spelers van het Duits voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor (West-)Duitsland. Vetgezette spelers zijn in 2013 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met oefenduel tegen  (0-1) op 19 november 2013 in Londen.

Duits voetbalelftal
spelers
Duitsland